Адзути
 Сатоси Адзути (род. 1937) — японский писатель, бизнесмен.
 Замок Адзути — замок в Японии.
 Период Адзути-Момояма — период в японской истории с 1568/1573 по 1600/1603 года.